Monteverde (Costa Rica), een plaats in Costa Rica
Monteverde (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Avellino